Johann Rudolf Zwinger (médecin)
 Johann Rudolf Zwinger (pasteur)